Хатфилд — многозначное слово. Может означать:

Топоним 

в Австралии
 Хатфилд — район в графстве Балранолд.
в Англии
  — община в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир.
 Хатфилд — город в Хартфордшире.
 Хатфилд — деревня близ Леминстера в Херефордшире.
  — город в Саут-Йоркшире.
 Хатфилд — деревня близ Вустера в Вустершире.
 Хатфилд Брод Ок — деревня близ Бишопс-Стортфорда в графстве Эссекс.
  — поселок в графстве Эссекс.
 Хатфилд Форест — лес в графстве Эссекс, национальный природный заповедник.
 Хатфилд Хит — деревня близ Бишопс-Стортфорда в графстве Эссекс.
в США
 Хатфилд — город в округе Полк, штат Арканзас.
 Хатфилд — статистически обособленная местность в тауншипе Лус в округе Спенсер, штат Индиана.
 Хатфилд — невключённая территория в округе Сиския, штат Калифорния, и в округе Кламат, штат Орегон.
 Хатфилд — невключённая территория в округе Пайк, штат Кентукки.
  — город в округе Хампшир, штат Массачусетс.
 Хатфилд — город в штате Миннесота.
 Хатфилд — невключённая территория в округе Гаррисон, штат Миссури.
  — боро в округе Монтгомери, штат Пенсильвания.
  — тауншип в округе Монтгомери, штат Пенсильвания.
 Хатфилд — статистически обособленная местность в городе Коменски в округе Джэксон, штат Висконсин.
в Зимбамбе
 Хатфилд — пригород Хараре.
в Южно-Африканской Республике
 Хатфилд — пригород Претории.
на Ямайке
 Хатфилд — пригород Мандевилла в графстве Мидлсекс.

Фамилия 
 Хэтфилд, Джеймс Алан (род. 1963) — американский музыкант.
 Хатфилд, Ричард (1931—1991) — канадский государственный деятель, премьер-министр Нью-Брансуика.
  (1875—1958) — американский предприниматель, продавец искусственных дождей по технологии засева облаков с наземных испарителей.

См. также 
 Hatfield and the North
 Вражда Хаттфилдов и Маккоев
 Хэтфилд-хаус